Anders Nielsen kan være:

 Anders Nielsen (skriver) (død 1494) – skriver i middelalderen
 Anders Hansen Nielsen (1809-1890) – dansk præst og personalhistoriker
 Anders Nielsen (politiker, 1817-1893) – dansk husmand og folketingsmand
 Anders Nielsen (andelsmand) (1859-1928) – dansk landmand, folketingsmand, aktiv i andelsbevægelsen
 Anders Nielsen (politiker, 1862-1914) – dansk politiker, folketingsmand og landbrugsminister
 Anders Nielsen (sløjd) (1864-1950) – dansk forstander for Askov Sløjdlærerskole
 Anders Nielsen (fodboldspiller, født 1970) (født 6. december 1970) – dansk fodboldspiller (angreb)
 Anders Nielsen (fodboldtræner) (født 23. november 1972) – dansk fodboldtræner og fodboldspiller (angreb)
 Anders Nielsen (fodboldspiller, født maj 1986) (født 10. maj 1986) – dansk fodboldspiller (forsvar)
 Anders Nielsen (fodboldspiller, født september 1986) (født 28. september 1986) – dansk fodboldspiller (midtbane)
 Anders Nielsen (komiker) - dansk komiker og tømrer
 Anders Puck Nielsen - dansk søofficer og militæranalytiker